Касимцев — фамилия:

 Касимцев, Александр Серафимович (род. 1949) — советский футболист. 
 Касимцев, Юрий Петрович (1926—2005) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Касинцев